Brigg kétárbócos hajó
 Brigg település Angliában